Mont-Élie est un territoire non organisé du Québec (Canada).
 Le Mont Élie est une montagne sacrée d'Iran.